Aykurt ist der Familienname folgender Personen:

 Emir Aykurt (* 1983), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Oktay Aykurt (* 1992), türkischer Fußballspieler